Liwiusz (imię)
 Tytus Liwiusz – historyk